Oak Park har flere betydninger:

Australien 
 Oak Park, Victoria

Storbritannien 
 Oak Park, London

USA 
 Oak Park, Alabama
 Oak Park, Arkansas
 Oak Park, Florida
 Oak Park, Georgia
 Oak Park, Illinois
 Oak Park, Indiana
 Oak Park, Californien
 Oak Park, Maryland
 Oak Park, Michigan
 Oak Park, Minnesota
 Oak Park, North Carolina
 Oak Park, Ohio
 Oak Park, Oregon
 Oak Park, Pennsylvania
 Oak Park, Tennessee
 Oak Park, Virginia
 Oak Park, Washington